

Persone 
 Kevin Page (1957) – economista canadese
 Kevin Page (1959) – attore statunitense
 Kévin Page (1975) – sciatore francese